Кецховели, Захарий Николаевич (1902—1970) — советский, грузинский партийный деятель.
 Кецховели, Ладо (Владимир Захарьевич; 1876—1903) — деятель революционного движения в царской России, социал-демократ.
 Кецховели, Николай Николаевич (Нико́, 1897/1898—1982) — грузинский советский ботаник, писатель и общественный деятель, академик Академии наук Грузинской ССР.